De Procolophonomorpha zijn een orde of clade die de meeste parareptielen bevat.

De orde werd in 1964 benoemd door Alfred Romer. 

Wat de clade betreft, hebben veel wetenschappelijke artikelen verschillende definities op de naam toegepast, hoewel de meeste van deze definities sindsdien als synoniem worden beschouwd met moderne parareptiele claden als Ankyramorpha en Procolophonia. De huidige definitie van Procolophonomorpha, zoals gedefinieerd door Modesto, Scott, & Reisz (2009), is die van een op stam gebaseerde groep die Procolophon bevat en alle taxa die er nauwer mee verwant zijn dan met Milleretta. Het vormt een diverse verzameling die een aantal op hagedissen lijkende vormen omvat, evenals meer diverse soorten zoals de pareiasauriërs. Lee (1995, 1996, 1997) stelt dat schildpadden zijn geëvolueerd uit pareiasauriërs, maar deze opvatting wordt niet langer als waarschijnlijk beschouwd. Rieppel & deBraga 1996 en deBraga & Rieppel, 1997 stellen dat schildpadden zijn geëvolueerd uit sauropterygiërs, en er is zowel moleculair als fossiel (Pappochelys) bewijs voor de oorsprong van schildpadden onder diapside reptielen.

Classificatie 
Het volgende cladogram is vereenvoudigd na de fylogenetische analyse van MacDougall en Reisz (2014) en toont de plaatsing van Procolophonomorpha binnen Parareptilia en zijn onderlinge verwantschappen. Verwantschappen binnen vetgedrukte eindclades worden niet getoond.

Uitgestorven Procolophonomorpha